Тропін Володимир Ілліч (* 1950) — кандидат історичних наук, доцент; народний депутат України 3-го скликання.
 Тропін В'ячеслав Володимирович (* 1970) — радянський футболіст, півзахисник, український футбольний тренер.

 Тропін — структурний фрагмент атропіну, вторинний спирт, головна складова частина алкалоїдів, які витягаються з багатьох пасльонових рослин.